Piwowary to nazwa miejscowości w Polsce, miejscowości na Litwie i miejscowości na Białorusi.

Miejscowości w Polsce 
 Piwowary – wieś w powiecie monieckim w województwie podlaskim

Miejscowości na Litwie 
 Piwowary – wieś w rejonie ignalińskim w okręgu uciańskim

Miejscowość na Białorusi 
 Piwowary – wieś w rejonie witebskim w obwodzie witebskim

Inne 
 Piwowary – festiwal i targi piwa w Łodzi

Linki zewnętrzne